Agina bara je bila vodeno tijelo na području današnje Subotice. Ovo je bio močvarni teren koji je povremeno prelazio u baru, od čega je i nastao toponim. Nalazila se između današnje Banijske ulice i Višegradske, Palićkog puta i Kireške (iza vrtića Šumice), na istočnom dijelu grada prema Paliću, oko nogometnog igrališta i Radanovca. Spominju ga dokumenti iz 1744., 1768. i 1771. godine. Područje Agine bare bilo je naseljeno od ranog srednjeg vijeka, a sudeći prema iskopinama koje su sačuvane ondje su sigurno bile avarske nastambe. Nakon Drugog svjetskog rata na području Agine bare, Radanovca i dijela Segedinskih vinograda podignuto je novo naselje Kertvaroš. Početkom 1990-ih na sjevernom kraju Agine bare, između Kireške i Šantićeve ulice, na počela je nasutom terenu građevinska aktivnost dok je u cijelom gradu sve bilo u zastoju. Područje Agine bare danas je naseljeno područje lijepo uređenih ulica. 

Vidi: Jasina bara, Subotica, Rogina bara, Mlaka, Petreševa česma, Subotica

Literatura:
Ante Sekulić: Rasprave o jeziku bačkih Hrvata, Matica Hrvatska, str. 235, 241, 255, 264

Lansky: KERTVAROŠ i NOVI GRAD

Subotica
Hidrologija